Pont, comuna francesa de Côte-d'Or
 Pont Neuf, ponte sobre o Sena
 Pont de Courbevoie, ponte francesa
 Pont-Canavese, comuna italiana do Piemonte
 Du Pont, cidade dos EUA
 Pont-en-Ogoz, comuna suíça de Friburgo
 Pont-la-Ville, comuna suíça de Friburgo
 Pont-Aven, comuna francesa de Finisterra
 Pont-Scorff, comuna francesa de Morbihan
 Pont-Croix, comuna francesa de Finisterra
 Pont-l'Abbé, comuna francesa de Finisterra
 Pont-d'Ouilly, comuna francesa de Calvados
 Pont Cassé, cidade da Dominica na paróquia de Saint Paul
 Pont-Salomon, comuna francesa de Haute-Loire
 Pont-d'Ain, comuna francesa de Ain
 Pont-Remy, comuna francesa de Somme
 Pont-Noyelles, comuna francesa de Somme
 Pont-Farcy, comuna francesa de Calvados
 Pont-Trambouze, comuna francesa de Ródano
 Pont-Péan, comuna francesa de Ille-et-Vilaine
 Pont-Authou, comuna francesa de Eure
 Pont-Arcy, comuna francesa de Aisne
 Pont-Hébert, comuna francesa de Mancha
 Pont-d'Héry, comuna francesa de Jura
 Saint-Pont, comuna francesa de Allier
 Pont-Bellanger, comuna francesa de Calvados
 Pont-Melvez, comuna francesa de Côtes-d'Armor
 Pont-à-Mousson, comuna francesa de Meurthe-et-Moselle
 Joinville-le-Pont, comuna francesa de Val-de-Marne
 Pont-Saint-Martin, comuna italiana do Vale de Aosta
 Solliès-Pont, comuna francesa de Var
 Pont-à-Celles, município belga da Valônia
 Charenton-le-Pont, comuna francesa de Val-de-Marne
 Pont-de-l'Arche, comuna francesa de Eure
 Pont-Saint-Esprit, comuna francesa de Gard
 Pont-de-Salars, comuna francesa de Aveyron
 Comblain-au-Pont, município belga da Valônia
 Pont-Saint-Vincent, comuna francesa de Meurthe-et-Moselle
 Pont-sur-Seine, comuna francesa de Aube
 Pont-du-Navoy, comuna francesa de Jura
 Pont-Sainte-Maxence, comuna francesa de Oise
 Pont-de-Ruan, comuna francesa de Indre-et-Loire
 Pont-Saint-Pierre, comuna francesa de Eure
 Pont-de-Roide, comuna francesa de Doubs
 Pont-de-Chéruy, comuna francesa de Isère
 Pont-du-Château, comuna francesa de Puy-de-Dôme
 Pont-du-Bois, comuna francesa de Haute-Saône
 Ville-du-Pont, comuna francesa de Doubs
 Pont-Saint-Mard, comuna francesa de Aisne
 Pont-et-Massène, comuna francesa de Côte-d'Or
 Pont de la Concorde, ponte sobre o Sena
 Pont-de-Metz, comuna francesa de Somme
 Pont-de-l'Isère, comuna francesa de Drôme
 Pont-à-Vendin, comuna francesa de Pas-de-Calais
 Pont-sur-Yonne, comuna francesa de Yonne
 Pont-sur-l'Ognon, comuna francesa de Haute-Saône
 Pont-de-Barret, comuna francesa de Drôme
 Pont-Sainte-Marie, comuna francesa de Aube
 Pont-en-Royans, comuna francesa de Isère
 Pont-de-Poitte, comuna francesa de Jura
 Pont-du-Casse, comuna francesa de Lot-et-Garonne
 Pont-les-Moulins, comuna francesa de Doubs
 Pont-sur-Meuse, comuna francesa de Meuse
 Pont-de-Labeaume, comuna francesa de Ardèche
 Laneuville-au-Pont, comuna francesa de Haute-Marne
 Tugny-et-Pont, comuna francesa de Aisne
 Chef-du-Pont, comuna francesa de Mancha
 Pont-sur-Vanne, comuna francesa de Yonne
 Pont-de-Vaux, comuna francesa de Ain
 El Pont d'Armentera, município espanhol da Catalunha
 Pont de Molins, município espanhol da Catalunha
 Pont de la Jatte, ponte francesa
 Pont-de-Veyle, comuna francesa de Ain
 Le Pont-de-Montvert, comuna francesa de Lozère
 Saint-Laurent-du-Pont, comuna francesa de Isère
 Le Pont-Chrétien-Chabenet, comuna francesa de Indre
 Le Pont-de-Claix, comuna francesa de Isère
 Le Pont-de-Planches, comuna francesa de Haute-Saône
 Pont-la-Ville (Haute-Marne), comuna francesa de Haute-Marne
 El Pont de Suert, município espanhol da Catalunha
 El Pont de Bar, município espanhol da Catalunha
 Pont-Audemer, comuna francesa de Eure

Outras localidades

Ver também
 

Desambiguações de topônimos